Pfarrkirche Klaus steht für folgende Kirchengebäude:

 Pfarrkirche Klaus (Vorarlberg) in der Gemeinde Klaus, Bezirk Feldkirch, Vorarlberg
 Pfarrkirche Klaus an der Pyhrnbahn in der Gemeinde Klaus an der Pyhrnbahn, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich